Les Jeunes patriotes ou les membres de Alliance des jeunes patriotes pour le sursaut national, en Côte d'Ivoire.
Les Jeunes patriotes du Québec sont une organisation nationaliste québécoise.